Перци може бити:
 Перци (Бузет), насељено место у саставу Града Бузета, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Перци (Тар-Вабрига), насељено место у Општини Тар-Вабрига, Истарска жупанија, Република Хрватска